Серафим — мужское имя (распространено также как монашеское):
 Серафимы — ангельский чин в иудаизме и христианстве.
 Серафим — река в России, приток Нангналааха (Ленский бассейновый округ).

Персоналии 
 Серафим (1913—1998) — архиепископ Афинский и всей Эллады, предстоятель Элладской православной церкви.

 Серафим I — патриарх Константинопольский в 1733—1734 годах.
 Серафим II (конец XVII века — 1779) — патриарх Константинопольский в 1757—1761 годах.

 Серафим Вырицкий (1866—1949) — иеросхимонах Русской православной церкви, преподобный.
 Серафим Саровский (1754(или 1759)—1833) — иеромонах Русской православной церкви, преподобный.

 Серафим (Адамов) (ок. 1845—1925) — обновленческий епископ, до ухода в раскол в 1922 году — епископ Калачеевский, викарий Воронежской епархии.
 Серафим (Александров) (1867—1937) — епископ Русской православной церкви, митрополит Казанской и Свияжский.
 Серафим (Алексиев) (1912—1993) — архимандрит Болгарской православной церкви, церковный писатель и поэт.
 Серафим (Аретинский) (1812—1886) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Воронежский и Задонский.
 Серафим (Белоножко) (род. 1973) — епископ Белорусского экзархата Русской православной церкви, епископ Бобруйский и Быховский.
 Серафим (Битюков) (1878—1942) — архимандрит, деятель катакомбной церкви.
 Серафим (Богословский) (1870-е—1921) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Серафим (Бонь) (род. 1959) — епископ греческой старостильной Истинно-православной церкви, митрополит Киевский и всея Руси (с 2008).
 Серафим (Булашов) (1878—1942) — игумен Русской православной церкви, преподобномученик.
 Серафим (Вавилов) (1892—1937) — архидиакон Русской православной церкви, преподобномученик.
 Серафим (Велицкий) (1872—1927) — епископ Русской православной церкви, епископ Маловишерский, викарий Новгородской епархии.
 Серафим (Гачковский) (1925—1982) — епископ Русской православной церкви, епископ Алма-Атинский и Казахстанский.
 Серафим (Гинис) (род. 1949) — архиерей Константинопольской православной церкви, викарий Австралийской архиепископии.
 Серафим (Глаголевский) (1757—1843) — епископ Русской православной церкви, митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финляндский.
 Серафим (Глушаков) (1969—2020) — епископ Русской православной церкви на покое, бывший Анадырский и Чукотский.
 Серафим (Голубятников) (1856—1921) — епископ Русской православной церкви, епископ Екатеринбургский и Ирбитский.
 Серафим (Гущин) (1872—1937) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Серафим (Дементьев) (1856—1937) — игумен Русской православной церкви, в 1905—1916 годах настоятель Кутеинского монастыря.
 Серафим (Демьянив) (род. 1953) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), архиепископ Яготинский, викарий Киевской епархии.
 Серафим (Джоджуа) (род. 1961) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Боржомский и Бакурианский.
 Серафим (Динков) (род. 1974) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Неврокопский.
 Серафим (Домнин) (род. 1977) — епископ Русской православной церкви, митрополит Пензенский и Нижнеломовский.
 Серафим (Дулгов) (1923—2003) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Брюссельский и Западно-Европейский.
 Серафим (Жемчужников) (1843—1887) — епископ Русской православной церкви, епископ Аксайский, викарий Донской епархии.
 Серафим (Загоровский) (1872—1943) — иеромонах, преподобноисповедник, местночтимый святой Украинской православной церкви.
 Серафим (Зализницкий) (в схиме Сергий; род. 1953) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), епископ Шумский, викарий Тернопольской епархии.
 Серафим (Зборовский) (1895—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Актюбинский и Кустанайский.
 Серафим (Звездинский) (1883—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Дмитровский, святой Русской православной церкви (2000).
 Серафим (Иванов) (1897—1987) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Чикагский и Детройтский.
 Серафим (Игнатенко) (1865—1929) — участник григорианского раскола, в котором имел титул епископа Белгородского, до 1927 года — епископ Русской православной церкви.
 Серафим (Йованович) (1875—1945) — епископ Сербской православной церкви, епископ Рашско-Призренский.
 Серафим (Киккотис) (род. 1961) — епископ Александрийской православной церкви, митрополит Зимбабвийский и Ангольский, ипертим и экзарх Южной Африки.
 Серафим (Кинов) (1819—1896) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Сливенский.
 Серафим (Климков) (1893—1970) — архимандрит, деятель катакомбной церкви.
 Серафим (Кокотов) (1891—1938) — епископ Русской православной церкви, епископ Томский.
 Серафим (Коровин) (1863—1932) — епископ Русской православной церкви, епископ Ялуторовский, викарий Тобольской епархии.
 Серафим (Крестьянинов) (1875—1937) — игумен Русской православной церкви, преподобномученик.
 Серафим (Кузнецов) (1873—1959) — игумен Русской православной церкви, духовный писатель.
 Серафим (Кузьминов) (род. 1977) — епископ Русской православной церкви, епископ Белёвский и Алексинский.
 Серафим (Кулаков) (1874—1918) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Серафим (Кушнерук) (1874 — после 1946) — епископ Украинской автономной православной церкви, епископ Мелитопольско-Таврический.
 Серафим (Лукьянов) (1879—1959) — епископ Русской православной церкви, митрополит, экзарх патриарха Московского и всея Руси в Западной Европе.
 Серафим (Ляде) (1883—1953) — епископ Русской православной церкви заграницей, митрополит Берлинский и Германский.
 Серафим (Мелконян) (род. 1961) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Калининградский и Балтийский.
 Серафим (Мендзелопулос) (род. 1956) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Пирейский.
 Серафим (Мещеряков) (1860—1933) — епископ Русской православной церкви, епископ Ставропольский, лидер обновленчества.
 Серафим (Никитин) (1905—1979) — епископ Русской православной церкви, митрополит Коломенский и Крутицкий.
 Серафим (Остроумов) (1880—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Смоленский и Дорогобужский.
 Серафим (Палайда) (1893—1955) — архимандрит Русской православной церкви заграницей.
 Серафим (Папакостас) (1959—2020) — епископ Элладской и Константинопольской православных церквей, митрополит Касторийский
 
 Серафим (Райча) (род. 1973) — иеромонах Русской православной церкви, клирик Свято-Николаевского прихода Бангкока.
 Серафим (Раковский) (род. 1967) — архимандрит Украинской православной церкви, ректор Одесской духовной семинарии.
 Серафим (Родионов) (1905—1997) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Цюрихский, викарий Корсунской епархии.
 Серафим (Роуз) (1934—1982) — иеромонах Русской православной церкви заграницей, духовный писатель.
 Серафим (Руженцов) (1876—1935) — епископ Православной российской церкви, один из лидеров обновленчества.
 Серафим (Савостьянов) (род. 1971) — епископ Русской православной церкви, епископ Тарусский, викарий Калужской епархии.
 Серафим (Самойлович) (1881—1937) — епископ Православной российской церкви, архиепископ Угличский, викарий Ярославской епархии.
 Серафим (Свежевский) (1899—1996) — епископ Русской православной церкви заграницей, архиепископ Каракасский и Венесуэльский.
 Серафим (Сигрист) (род. 1941) — епископ Православной церкви в Америке на покое, бывший епископ Сендайский и Восточно-Японский Русской православной церкви.
 Серафим (Силичев) (1892—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Саратовский.
 Серафим (Соболев) (1881—1950) — епископ Православной российской церкви, затем Русской православной церкви заграницей и с октября 1945 года — Русской православной церкви.
 Серафим (Стефану) (1932—2017) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Стагонский и Метеорский.
 Серафим (Сторхейм) (род. 1946) — бывший епископ Православной церкви в Америке, архиепископ Оттавский и Канадский (лишён сана).
 Серафим (Тихонов) (1935—2000) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Пензенский и Кузнецкий.
 Серафим (Трофимов) (1883—1930-е) — епископ Русской православной церкви, епископ Ростовский, викарий Ярославской епархии.
 Серафим (Тьевар) (1899—1931) — иеромонах Русской православной церкви.
 Серафим (Тяпочкин) (1894—1982) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Свято-Николаевского храма в посёлке Ракитное Белгородской области.
 Серафим (Цудзиэ) (род. 1951) — епископ Японской православной церкви Московского патриархата, архиепископ Сендайский и Восточно-Японский.
 Серафим (Чичагов) (1856—1937) — епископ Русской православной церкви, в 1928—1933 годах митрополит Ленинградский и Гдовский; священномученик.
 Серафим (Шамшин) (1897—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Томский.
 Серафим (Шарапов) (1878—1959) — епископ Русской православной церкви, епископ Полтавский и Кременчугский.
 Серафим (Шахмуть) (1901—1945) — архимандрит Русской православной церкви, преподобномученик.
 Серафим (Щёлоков) (1877—1937) — архимандрит Русской православной церкви, преподобномученик.
 Серафим (Юшков) (1864—1952) — епископ Русской православной церкви.

Кино 
Серафим Полубес и другие жители Земли — художественный фильм режиссёра Виктора Прохорова (СССР, 1983 год).

См. также 
 Серафима
 
 
 
 Серафимовск
 Серафимовский
 

Русские мужские имена